Села:
 Стара Рудня — Житомирська область, Житомирський район
 Стара Рудня — Чернігівська область, Сновський район

 Стара Рудня — колишнє село Поліського району Київської області, знято з обліку в зв'язку з відселенням мешканців внаслідок аварії на ЧАЕС